Bozieș se poate referi la:

 Bozieș, Bistrița-Năsăud
 Bozieș, Sălaj